Kirchenschatz kann bedeuten:
 das Ensemble der historischen Kunstschätze einer Kirche, siehe Kirchenschatz (materielle Güter)
 in der katholischen Theologie die immaterielle Gesamtheit der Verdienste Jesu Christi und der Heiligen, siehe Gnadenschatz